Karl Peppler ist der Name folgender Personen:

* Karl Peppler (Schauspieler) (1857–1918 oder 1919), deutscher Theaterschauspieler , -regisseur und -spielleiter
 Karl Peppler (Gewerkschaftsfunktionär) (1897–nach 1942), deutscher Gewerkschaftsfunktionär, Herausgeber und Leiter des Sozialamtes der DAF